Kenan peut désigner :

 Kénan, un des patriarches cités dans le livre de la Genèse (Gn. 5:9-14),
 Kenan, un prénom usité en Turquie,
 Saint Kenan (mort vers 550), un saint breton,
  ou Kenan († ), évêque de Duleek en République d'Irlande.

Homonymie